Гезетепе́ — турецький топонім, що означає:
 Гьозтепе (Кадикьой) — квартал району Кадикьой, Стамбул, Туреччина;
  — залізнична станція у Стамбулі;
  — метростанція в Стамбулі;
 Гьозтепе (Конак) — квартал району Конак в Ізмірі;
 Гьозтепе (футбольний клуб) — футбольний клуб з Ізмірі.